Русудан Самсоновна Меписашвили (, ) — грузинский советский архитектор, историк архитектуры, искусствовед. Доктор архитектуры (1971), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1982).

Биография 
В 1936 году окончила Грузинский индустриальный институт по специальности «архитектура». С 1941 года работала в Институте истории грузинского искусства АН Грузинской ССР, одним из основателей которого в том году она выступила. В 1971 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктор архитектуры, тема диссертации «Архитектурный ансамбль Гелати». С 1986 года — научный сотрудник института.

Была тесно связана с деятельностью по охране и реставрации памятников культуры Грузии. В 1980-е годы возглавляла отдел осмотра памятников Главного управления охраны истории, культуры и памятников природы Грузинской ССР.

Библиография 
 ვალეს ტაძარი და მისი აღმშენებლობის ორი პერიოდი, Ars Georgica, 3, თბ., 1950;
 ერედვის 906 წლის ხუროთმოძღვრული ძეგლი, Ars Georgica, 4, თბ., 1955;
 სხალთის ხუროთმოძღვრული ძეგლი, კრებ. «ქართული მატერიალური კულტურის ძეგლები აჭარაში», ბათუმი, 1955;
 საქართველოში კოლმეურნეთა საცხოვრებელი სახლების მნიშვნელობის ზოგიერთი საკითხი, Ars Georgica, 5, თბ., 1955;
 Полупещерный памятник IX века в сел. Биети, Ars Georgica, 6, თბ., 1963;
 Архитектурный ансамбль Гелати, Тб., 1966;
 Рельефы рубежа X—XI веков со сценами строительства в храме у селения Корого, Советская археология, № 4, 1969;
 ბერის საყდარი, Ars Georgica, 7 — A, თბ., 1971;
 სოფელ ხეითის ძეგლი — საბაწმინდა, მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის და ხელოვნების ისტორიის სერია, N3, 1971;
 Архитектура нагорной части исторической провинции Грузии Шида-Картли, Тб., 1975 (ვ. ცინცაძესთან ერთად);
 Die Kunst des alten Georgien, Leipzig, 1977;
 Основные особенности развития трёхцерковных базилик Грузии, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977;
 Памятники архитектуры X—XI веков в сел. Кабени и Гостибе, Ars Georgica, 8 — A, თბ., 1979;
 გელათი, არქიტექტურა, მოზაიკა, ფრესკა, თბ., 1982 (თ. ვირსალაძესთან ერთად);
 Georgien, Wehzbauten und Kizchen, Leipzig, 1987 (ვ. ცინცაძესთან ერთად);
 ბანას ტაძარი, თბ., 1989 (დ. თუმანიშვილთან ერთად);
 უწერის ღვთისმშობლის ეკლესია, Ars Georgica, 10 — A, თბ., 1991;
 სამთავისის ტაძრის აღმოსავლეთი ფასადის დეკორატიული მორთულობის თავისებურება, Ars Georgica, 11 — A, თბ., 2001.

Литература 
Советская археологическая литература [Текст] : Библиография… / АН СССР, Б-ка АН СССР, Ин-т археологии. — Москва ; Ленинград : Наука, 1959-. — 27 см.
[6]: 1973—1975 / сост.: Т. Н. Заднепровская и др. — 1983. — 376 с.
[6]: 1973—1975 / сост.: Т. Н. Заднепровская и др. — 1983. — 376 с.

Примечания

Ссылки 
Rusudan (Ruda) Mepisashvili

რუსუდან (რუდა) მეფისაშვილი

რუსუდან მეფისაშვილი

Архитекторы Грузии
Доктора архитектуры